heelal of kosmos
Kosmos (satelliet), het Russische onbemande Kosmos ruimtevaartprogramma
Kosmos (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Kosmos Airlines, een Russische luchtvaartmaatschappij 
Franckh-Kosmos, een Duitse fabrikant van spellen en puzzels, onder andere Kolonisten van Catan
De Kosmos, een voormalig new age-centrum in Amsterdam
Gebouw Kosmos, een rijksmonumentaal pand op het Koningsplein te Amsterdam dat in 2007 gekraakt is
Kosmos Uitgevers, een Nederlandse uitgeverij
Vakantiedomein Kosmos op de Rodeberg, bij het Belgische dorp Westouter.
Kosmos (boek), aardrijkskundig boek door Alexander von Humboldt
Kosmos (Vondelpark), beeld van Wim van Hoorn in het Vondelpark

Zie ook
Cosmos (doorverwijspagina)